Jewgienij Nikołajewicz Biełow (ros. Евгений Николаевич Белов, ur. 7 sierpnia 1990 r. w Oktiabrskim) – reprezentant Rosji w biegach narciarskich, medalista mistrzostw świata, dwukrotny wicemistrz świata juniorów i ośmiokrotny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
W swoim debiucie w Pucharze Świata 20 listopada 2010 roku w Gällivare od razu zdobył punkty zajmując 30. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Parę miesięcy wcześniej, na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten wywalczył srebrne medale w biegu na 10 km stylem klasycznym i w sztafecie 4x5 km. W 2011 roku wystąpił na mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää, gdzie wygrał bieg na 15 km stylem dowolnym, a w biegu łączonym był drugi. Jeszcze lepiej wypadł podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Erzurum w 2012 roku, z których przywiózł trzy medale: złoty w biegu na dystansie 15 km techniką klasyczną oraz srebrne w biegu łączonym i sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach młodzieżowców w Libercu zdobył brąz w sprincie oraz srebrne medale na dystansie 15 km techniką dowolną i w biegu łączonym na 30 km.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2014/2015: 19.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Urodzeni w 1990